Surses steht für:
 Surses, eine politische Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Surses, rätoromanischer und offizieller Name für das Oberhalbstein, ein Tal im Kanton Graubünden, Schweiz
 Kreis Surses, ein Kreis im Bezirk Albula des Kantons Graubünden, Schweiz